Die Abkürzung AIBN steht für:
 das Australian Institute for Bioengineering and Nanotechnology
 die chemische Verbindung Azobis(isobutyronitril)

AIBN